Lotts Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lotts Creek Township (Kossuth County, Iowa)
 Lotts Creek Township (Ringgold County, Iowa)